Dirck Barendsz (1551 - 1593), un peintre hollandais.
 Willem Barentz (1550 - 1597), un explorateur hollandais.
 La mer de Barentz, une mer située entre la Russie et la Norvège.